

Toponyme
Turgy, commune française, située dans le département de l'Aube et la région Champagne-Ardenne.

Patronyme
Louis-François Turgy, (né le  à Paris - mort en 1823).